Герасим Алексеевич Батурин (,  — ) — русский военачальник, генерал-лейтенант.

Сын — Батурин, Сергей Герасимович — также Георгиевский кавалер.

Биография 

Родился в  году в Рязанской губернии.

Умер в  году.

Семья 

 Жена — Замыцкая Анна Николаевна (1760—1839).
 Дети — Сергей и Фёдор.

Награды 

 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 1518; 26 ноября 1803).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 

 Знатные уроженцы Рязанской земли 
 БАТУРИН ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Генерал-лейтенанты (Российская империя)